

Geografia
 Boffa – comune della Guinea, parte della regione di Boké e della prefettura omonima
 Isola Boffa (in inglese Boffa Island) – piccola isola antartica facente parte dell'arcipelago Windmill
 Prefettura di Boffa – prefettura della Guinea nella regione di Boké

Persone
 Costantino Boffa (1957) – politico italiano
 Giovanni Boffa (1922-2002) –  poeta e insegnante svizzero-italiano
 Giuseppe Boffa (1923-1998) – giornalista, storico e politico italiano
 Mennato Boffa (1929-1996) – pilota automobilistico italiano
 Paul Boffa (1890-1962) – politico maltese
 Stefania Boffa (1988) – ex tennista svizzera

Altro
 Boffa – razza di pollo originaria della provincia di Padova